Davy Jones – postać legendarna demona morskiego
 Davy Jones – muzyk i aktor brytyjski
 Davy Jones – postać fikcyjna z filmu Piraci z Karaibów
 Davy Jones – amerykański kierowca wyścigowy